

Журавець —  село в Локачинському районі Волинської області

Журавець — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Журавець — село в гміні Маркуси Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Журавець — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Журавець — частина міста Хшанув у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Журавець — частина села Прухна в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Журавець — частина села Гориці (Ґожице) в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства